Orkus bezeichnet:

 in der römischen Mythologie die Unterwelt bzw. den Gott der Unterwelt, siehe Orcus
 einen im Jahr 2004 nach diesem Gott benannten Asteroiden, siehe (90482) Orcus
 in der griechischen Mythologie den personifizierten Eid, siehe Horkos
 ein Musikmagazin, siehe Orkus (Musikmagazin)
 ein Buch von Wolfgang Hohlbein
 einen Roman-Zyklus von Gerhard Roth (Autor)

ru:Оркус